

Carriera
Con l' ha disputato le Olimpiadi del 1952 e due edizioni dei Campionati europei (1953, 1955), mentre con l' ha disputato le Olimpiadi del 1964.

Collegamenti esterni